Le bois d'arc désigne les variétés d'arbres qui furent utilisés pour fabriquer des arcs, comme l'if ou l'oranger des Osages.

Toponymes 
Aux États-Unis, plusieurs lieux portent ce nom :
 Bois d'Arc (Arkansas) ;
 Bois d'Arc (Illinois) ;
 Bois d'Arc (Missouri) ;
 Bois d'Arc (Kansas) ;
 Bois d'Arc (Texas) ;
 Bois d'Arc Creek, une rivière du Texas.